Brugerolle est un patronyme porté notamment par :

 André Brugerolle (1906-1997), homme politique français ;
 Jean Brugerolle (1840-1884), homme politique français.

Voir aussi 
  (1931-1978), cycliste français ayant participé aux Jeux olympiques d'été de 1952.